Meligeni ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Meligeni (* 1971), brasilianischer Tennisspieler